Adnan Kojić – calciatore svedese
 Andreja Kojić – calciatore jugoslavo
 Lazar Kojić – calciatore serbo
 Milan Kojić – ex calciatore canadese
 Nemanja Kojić – calciatore serbo